Damdubbel vid Australiska öppna 2022 spelades mellan 19 och 31 januari 2022. Barbora Krejčíková och Kateřina Siniaková besegrade Anna Danilina och Beatriz Haddad Maia i finalen med 6–7(3–7), 6–4, 6–4

Seedning

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Externa länkar 
 Officiell webbplats för tävlingarna

Australiska öppna 2022